Джо́рджо Са́нти (; 1746—1822) — итальянский ботаник.

Биография 
Джорджо Санти родился 7 апреля 1746 года в семье Рутилио Санти и Филлиды Маттеи. Учился в Сиенском университете, в 1777 году получил степень доктора медицины.

В 1773 году отправился в Монпелье. Через несколько лет переехал в Париж, где учился до 1783 года у Жоржа-Луи Леклерка де Бюффона и Антуана Лавуазье. В 1783 году Санти стал профессором химии, ботаники и естественной истории Пизанского ботанического сада, также он был назначен его директором. С 1814 года на пенсии.

Джорджо Санти скончался 30 декабря 1822 года в родном городке Пьенца.

В 1789—1802 Санти издал несколько книг о своих путешествиях по Италии. Впоследствии они были переведены на немецкий и французский языки.

О существовании гербарных образцов Санти ничего не известно. Возможно, они имеются в гербарии Сиенского университета (SIENA).

Некоторые научные работы 
 Santi, G. (1789). Analysi chimica delle acque dei bagni pisani. 136 p.
 Santi, G. (1795). Viaggio al Montamiata. 356 p.
 Santi, G. (1798). Viaggio seconde per le provincie Senesi. 451 p.

Роды растений, названные в честь Дж. Санти

Примечания

Литература 
 

Ботаники Италии
Ботаники по алфавиту